Dietro front – singolo di Emis Killa del 2012
 Dietro front – singolo di CoCo del 2019